Cantrell ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Cantrell (1908–1996), US-amerikanischer Rennfahrer
 Blu Cantrell (* 1976), US-amerikanische R&B-Sängerin
 Cyrus D. Cantrell (1940–2013), US-amerikanischer Physiker
 J. F. Cantrell († 1945), US-amerikanischer Unternehmer, der den ersten Waschsalon eröffnete
 Jerry Cantrell (* 1966), US-amerikanischer Rockmusiker
 Lana Cantrell (* 1943), australische-US-amerikanische Pop-Sängerin und Anwältin
 Laura Cantrell (* um 1967), US-amerikanische Country-Sängerin und DJ
 Rebecca Cantrell (* 1968), amerikanische Bestsellerautorin

Siehe auch:
 Cantrell Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika